Красинка — название населённых пунктов в России:

 Красинка — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Красинка — село в Тюхтетском районе Красноярского края.

См. также 
 Красин
 Красина
 Красино
 Красинск
 Красинский
 Красинское